Metalurgia
 bielnik – stop metali, składający się głównie z niklu
 Miejscowości w Polsce
 Bielnik Drugi – osiedle położone w województwie warmińsko-mazurskim
 Bielnik Pierwszy – osiedle położone w województwie warmińsko-mazurskim
 Cieki w Polsce
 Bielnik – rów, dopływ Kanału Wschodniego
 Bielnik – potok, dopływ Szklarki
Przemysł

 Bielnik – miejsce w którym odbywa się bielenie tkanin

Zobacz też 
 Bielnik Kopischa – najstarszy zachowany budynek fabryczny w Łodzi

Przypisy